Durazno – centro rurale del Dipartimento di Tala (Argentina)
 Durazno – capoluogo del dipartimento di Durazno (Uruguay)